Vahlhausen (Detmold), een plaats in de Duitse gemeente Detmold, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Vahlhausen (Horn-Bad Meinberg), een plaats in de Duitse gemeente Horn-Bad Meinberg, deelstaat Noordrijn-Westfalen